Il doppio del torneo di tennis Challenger of Dallas 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eric Butorac e Jamie Murray che hanno battuto in finale Rajeev Ram e Bobby Reynolds 6-4, 64-7, [10-7].

Teste di serie 

 Eric Butorac /  Jamie Murray (Campioni)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (finale)

 Robert Kendrick /  Jim Thomas (primo turno)
 Amer Delić /  Travis Parrott (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2007